Dina (voornaam) - vrouwelijke voornaam

Personen
 Dina (Bijbelse persoon) (ook wel Dinah) - persoon uit de Hebreeuwse Bijbel uit het Bijbelboek Genesis
 Dina (Portugese zangeres) - Portugees zangeres (1956-2019), onder andere bekend van het Eurovisie songfestival 1992
 Dina (Noorse zangeres) - Noorse zangeres, volledige naam Caroline Dina Kongerud, geboren in 1985
 Mirabela Dina - Roemeens pianiste, geboren in 1976

Geografie
 Dina (stad) - stad in de Punjab in Pakistan

Overige
 DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) - voormalige Chileense geheime dienst
 Diesel Nacional - ook wel afgekort tot Dina, Mexicaans vrachtwagenfabrikant
 Dina (geslacht) - geslacht van bloedzuigers
 Dina (schip, 2002) - een binnenschip van 110 meter